Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Sylvain – Calvados
Saint-Sylvain – Corrèze
Saint-Sylvain – Senna Marittima